ISO 3166-2:BE — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бельгии. Стандарт охватывает 1 столичный регион, 2 региона и 10 провинций Бельгии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бельгии — BE и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код регионов и провинций образован созвучно: названию, аббревиатуре названия региона, провинции. Геокоды регионов и провинций являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BE, присвоенного Бельгии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бельгии первого уровня 
Геокоды 1 столичного региона и 2 регионов административно-территориального деления Бельгии

Геокоды Бельгии второго уровня 
Геокоды 10 провинций административно-территориального деления Бельгии.

Геокоды пограничных Бельгии государств 
 Нидерланды — ISO 3166-2:NL (на севере),
 Германия — ISO 3166-2:DE (на востоке),
 Люксембург — ISO 3166-2:LU (на юго-востоке),
 Франция — ISO 3166-2:FR (на юге и западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бельгии

Ссылки 
 
 Геокоды Бельгии